Churavý ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Churavý (1894–1942), tschechoslowakischer Widerstandskämpfer und General 
 Pavel Churavý (* 1977), tschechischer Nordischer Kombinierer